Le patronyme Maugard peut être porté par :

Une personnalité 
 Adolfo Best Maugard, ou Fito Best (1891-1964), peintre et réalisateur mexicain
 Alain Maugard, (1943-), ingénieur français
 Antoine Maugard (1739-1817), historien, généalogiste et archiviste français
 Francis Maugard (1931-), peintre et poète français
 Joseph Maugard (1913-1995), compagnon de la Libération
 Patrick Maugard, artisan français

Une entreprise 
 Éditions Maugard, maison d'édition de Rouen